GTH steht als Abkürzung für:
 Gesellschaft für therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung, eine Fachgesellschaft für tiefenpsychologische Hypnosetherapie
 Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung e. V., eine medizinische Fachgesellschaft
 Glycerintriheptanoat, einen Fleischmarker für Risikofleisch in der Europäischen Union
 Landkreis Gotha, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung